Серо де Сан Франсиско има више значења:

 Серо де Сан Франсиско (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серо де Сан Франсиско (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо де Сан Франсиско (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику